Esefeld ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Esefeld (* 1960), deutscher Architekt, Stadtplaner und Verleger
 Katrin Esefeld (* 1982), deutsche Leichtathletin